Mustla ist der Name folgender Dörfer in Estland:

 Mustla (Paide), in der Landgemeinde Paide, Kreis Järva
 Mustla (Saarde), in der Landgemeinde Saarde, Kreis Pärnu
 Mustla (Saaremaa), in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Mustla (Viljandi), in der Landgemeinde Viljandi, Kreis Viljandi
 Saue-Mustla, bis 2017 Mustla, in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare